Mabel Cahill ha battuto nel challenge round la detentrice del titolo Ellen Roosevelt 6-4, 6-1, 4-6, 6-3.

Tabellone

Challenge round

Torneo preliminare

Turno preliminare

Torneo sfidanti

Collegamenti esterni 

U.S. National Championships 1891